Чемпионат Европы по футболу 2006:

 Чемпионат Европы по футболу 2006 (девушки до 19 лет)
 Чемпионат Европы по футболу 2006 (юноши до 17 лет)
 Чемпионат Европы по футболу 2006 (юноши до 19 лет)